Mercimek ist der Familienname folgender Personen:
 Baki Mercimek (* 1982), türkisch-niederländischer Fußballspieler

Mercimek bezeichnet folgende Orte:
 Mercimek (Pertek) Ort in der türkischen Provinz Tunceli